Peter der Grausame ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
* Peter der Grausame (1320–1367), 8. König von Portugal, siehe Peter I. (Portugal)
 Peter der Grausame (1334–1369), König von Kastilien und León, siehe Peter I. (Kastilien)